Арктида:

 Арктида — гипотетический северный полярный континент
 Арктида — рок-группа
 Янтарное сердце Арктиды — альбом пэган-метал группы «Невидь», который вышел в 2009 году.